

Geografia

Austrália 
Ilha de Barrow

Canadá 
Estreito de Barrow — estreito marítimo no norte do Canadá

Estados Unidos 
Condado de Barrow
 Barrow (Alasca) — antigo nome de Utqiagvik
Point Barrow — cabo no extremo norte do Alasca, sobre o oceano Ártico

Inglaterra 
Barrow-in-Furness

Outros
Barrow Association Football Club — equipe de futebol da Inglaterra

Desambiguações de topônimos